

Geografia

Austria 
 Neunkirchen – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Neunkirchen – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Francja 
 Neunkirchen-lès-Bouzonville – gmina w Lotaryngii

Niemcy 
 Neunkirchen – dzielnica miasta Bad Mergentheim, w Badenii-Wirtembergii
 Neunkirchen – dzielnica miasta Daun w Nadrenii-Palatynacie
 Neunkirchen – dzielnica miasta Weiden in der Oberpfalz w Bawarii
 Neunkirchen – dzielnica gminy Modautal w Hesji
 Neunkirchen – dzielnica gminy Neunkirchen-Seelscheid, w Nadrenii Północnej-Westfalii
 Neunkirchen am Main – dzielnica gminy Weidenberg, w Bawarii
 Neunkirchen/Nahe – dzielnica gminy Nohfelden w Saarze
 Neunkirchen – powiat w kraju związkowym Saara
 Neunkirchen – miasto w Saarze, w powiecie Neunkirchen
 Neunkirchen – gmina w Bawarii, w powiecie Miltenberg
 Neunkirchen – gmina w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Neckar-Odenwald
 Neunkirchen – gmina w Nadrenii Północnej-Westfalii, w powiecie Siegen-Wittgenstein
 Neunkirchen – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Bernkastel-Wittlich
 Neunkirchen – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Westerwald
 Neunkirchen am Brand – gmina w Bawarii, w powiecie Forchheim
 Neunkirchen am Potzberg – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Kusel
 Neunkirchen am Sand – gmina w Bawarii, w powiecie Nürnberger Land

Zobacz też 
 Neunkirchen-Seelscheid